Capnodiales är en ordning av svampar. Capnodiales ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Capnodiales